

Miasta 
 Octavia – wieś w USA, w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler

Starożytny Rzym 
 Oktawia Starsza – córka Gajusza Oktawiusza i jego pierwszej żony Ancharii
 Oktawia Młodsza – córka Gajusza Oktawiusza i jego drugiej żony Atii Starszej
 Oktawia – córka cesarza Klaudiusza i Messaliny

Kultura 
 Octavia E. Butler – amerykańska pisarka science-fiction

Jazz 
 Octavia – pseudonim artystyczny Oktawii Kawęckiej.

Inne 
 Škoda Octavia – czeski samochód klasy kompaktowej
 (598) Octavia – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce

Zobacz też 
 Oktawia
 Oktawian
 Oktawiusz
 Oktawiusze